Le carnaval de Venise ist der Titel folgender Werke: 

Le Carnaval de Venise (Ballettoper) von André Campra (1699)
Le Carnaval de Venise (Ballett) von Louis Milon (1816)